Schwegler puede referirse a:

Futbolistas 
 Christian Schwegler
 Pirmin Schwegler
 Roland Schwegler

Autores de nombres botánicos 
 Schwegler - H.-W. Schwegler 1929-
 J.Schwegler - J. Schwegler fl. 1978
 S.Schwegler - Stefan Schwegler fl. 2004-